Sebani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sebani (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,89), Jawa Timur, 
 Desa Sebani (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 112,32), Jawa Timur, 
 Desa Sebani (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,73), Jawa Timur, 
 Desa Sebani (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 112,48), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar